Плащеносец — название нескольких разновидностей животных:
 Плащеносная акула
 Плащеносец малый — семейство млекопитающих отряда неполнозубых, броненосец.

 См. также
 Плащеносная ящерица